Wilde vijgenboom, een plant uit de moerbeifamilie
Gewone esdoorn, een boom uit de Esdoornfamilie
Plataan, Noord-Amerikaanse bomen die "Sycamore" genoemd worden.

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Sycamore (Georgia)
Sycamore (Illinois)
Sycamore (Kentucky)
Sycamore (Ohio)
Sycamore (Oklahoma)
Sycamore (South Carolina)
Sycamore Hills